Ribalonga ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Ribalonga (Alijó), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Alijó
 Ribalonga (Carrazeda de Ansiães), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Carrazeda de Ansiães